Peter Scheider – militare austro-ungarico
 Roy Scheider – attore statunitense
 Timo Scheider – pilota automobilistico tedesco